Хюґа Хіната (яп. 日向 ヒナタ Х'юґа Хіната) — персонаж аніме та манґи Наруто, якого створив Масасі Кісімото.
 Міядзава Хіната (яп. 宮澤 ひなた; нар. 28 листопада 1999) — японська футболістка.
 Кіда Хіната Кіда (яп. 喜田陽, нар. 4 липня 2000, Осака) — японський футболіст.